Orchestra – nutrito gruppo di strumentisti che suonano assieme
 Orchestra jazz – per la musica jazz
 Orchestra d'archi – solo con strumenti ad arco
 Orchestra da ballo – formazione popolare atta all'intrattenimento
 Orchestra di fiati – solo con strumenti a fiato e a percussione
 Direttore d'orchestra
 Uomo orchestra
 L'Orchestra – una cooperativa di operatori musicali attiva a Milano tra il 1975 e il 1983
 Orchestra – album di Eberhard Weber del 1988
 Orchestra – singolo dei The Servant del 2004
 Orchestra – in architettura
 MSC Orchestra – nave da crociera